Huttonina är ett släkte av tvåvingar. Huttonina ingår i familjen Huttoninidae. 

Huttonina är enda släktet i familjen Huttoninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Huttonina